Клин:

 Клин — общее прототипическое значение — острый угол, любой предмет в виде заострённого, вытянутого треугольника.
 Клин — ранее, специальное изделие у пушки, клин подсовывался для подъёма казенника, по прицелу.
 Клин — многогранник, имеющий две треугольные и три трапециевидные грани.
 Клин — построение перелётных птиц при дальних перелётах.
 «Клин» — боевой порядок пешего и конного войска.
 Клин — выпуклое множество, инвариантное относительно преобразования специального вида.
 Клин — постепенное возрастание или убывание (так называемый количественный градиент) какого-либо признака или свойства в популяциях организмов; см. также Клина и Клинальная изменчивость.
 Клин — область коры больших полушарий, находящаяся между шпорной и теменно-затылочной бороздами.
 Клин — участок поля, соответствующий смене растений в севообороте.
 Клин — вставка между полотнищами одежды.
 Налоговый клин (Tax wedge) — налоги, относимые предприятиями к издержкам производства и включаемые в цену производимой продукции.
 Клин — заселённые украинцами земли к востоку от основной территории Украины, известны Малиновый (Кубань), Жёлтый (Поволжье), Серый (юг Западной Сибири и Северный Казахстан) и Зелёный (юг Дальнего Востока) Клинья.

Техника 
 «Клин» — советский роботизированный комплекс «Клин-1».
 «Клин» или ПП-9 — модификация пистолета-пулемёта ПП-91 «Кедр».
 «Клин-2» или ПП-27 — российский пистолет-пулемёт со сбалансированной автоматикой.
 Клин — простой механизм в виде призмы, рабочие поверхности которого сходятся под острым углом.
 Клин оптический — призма, изготовленная из окрашенного оптического стекла, плавно меняющая светопропускание.
 Клин фотометрический — устройство для ослабления светового потока, применяемое в фотометрии.
 Клинья Додена — вспомогательное фокусировочное устройство зеркальных фотоаппаратов.

Топоним

Белоруссия 
 Клин — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Клин — деревня в Горецком районе Могилёвской области.
 Клин — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.
 Клин — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.
 Клин — деревня в Александрийском сельсовете Шкловского района Могилёвской области.
 Клин — деревня в Словенском сельсовете Шкловского района Могилёвской области.
 Клин — до 1938 г. название посёлка Путеводная Звезда Гомельского района Гомельской области.

Россия 
 Клин — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Клин — хутор в Острогожском районе Воронежской области.
 Клин — село в Александрово-Заводском районе Забайкальского края.
 Клин — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма.
 Клин — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Клин — город в Московской области.
 Клин — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Клин — посёлок в Одинцовском районе Московской области.
 Клин — село в Вачском районе Нижегородской области.
 Клин — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Клин — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Клин — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Клин — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Клин — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Клин — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Клин — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Клин — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Клин — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Клин — посёлок в Исаклинском районе Самарской области.
 Клин — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Клин — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Клин — бывшая деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Клин — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Клин — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Клин — село в Венёвском районе Тульской области.
 Клин — бывшая деревня, ныне в составе города Новомосковска Тульской области.
 Клин (посёлок, Ульяновская область, западнее) — посёлок в Николаевском районе Ульяновской области.
 Клин (посёлок, Ульяновская область, восточнее) — посёлок в Николаевском районе Ульяновской области.
 Клин — посёлок в Цильнинском районе Ульяновской области.
 Клин — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

 Клин — остров в архипелаге Северная Земля
 Клин — погост в Псковской области. Родина Патриарха Тихона.
 Клин — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.

Словакия 
 Клин — деревня в районе Наместово.

Украина 
 Клин — село, Верхнеднепровский район, Днепропетровская область.
 Клин — село, Млиновский район, Ровненская область.
 Клин — село, Недригайловский район, Сумская область.

Фамилия 
 Клин, Бедрих Адольф (1792—1855) — сербско-лужицкий патриот, защитник народности и языка лужицких сербов.
 Клин, Винсент (род. 1960) — американский актёр, продюсер и сёрфер.
 Клин, Кристиан (род. 1983) — австрийский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Клин, Эрнест Фёдорович (1794—1866) — преподаватель латинского языка в Московском государственном университете, поэт.

См. также 

 Клиновка
 Клиново
 Клиновое
 Клиновый
 Клинок (значения)
 Клинское
 Клин-Бельдин
 Клин-9
 Клины